Slovo Maxx může znamenat:

 Maxx (hudební skupina) – německá eurodancová skupina
 Maxx (film) – íránský film režiséra Samana Moghaddama
 The Maxx – americký komiks Sama Kietha, který byl i zfilmován